Richard Hughes, batterista britannico 
Richard Daniel Hughes, calciatore scozzese
Richard Hughes, scrittore britannico